Балтийский сельсовет — топоним в России:

 Балтийский сельсовет — Иглинский район, Башкортостан
 Балтийский сельсовет — Красногвардейский район, Ставропольский край